Le nom Yuba peut désigner :
 Yuba City
 le Comté de Yuba
 la rivière Yuba
 Yuba (artiste)
 Yuba ゆば désigne également la pellicule qui se forme à la surface du lait de soja pendant sa cuisson.
Le roi berbère Yuba Ier
Le roi berbère Yuba II